Orešković je hrvatsko prezime.

Osobe s prezimenom Orešković 
Božidar Orešković (1942. – 2010.), hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac
Ljubica Orešković (1933. – 2014.), hrvatska književnica
Marko Orešković (1895. – 1941.), hrvatski partizan
Tihomir Orešković (rođ. 1966.), hrvatski i kanadski poslovni čovjek

Vidi također 
Tomislavci, naselje u Vojvodini do 2003 poznata pod imenom Orešković

Izvori 

Hrvatska prezimena